Соревнования в прыжке в высоту у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Амстердаме прошли 6 и 7 июля 2016 года на Олимпийском стадионе.

Действующей чемпионкой Европы в прыжке в высоту являлась Рут Бейтиа из Испании.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 1,92 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли одновременно в двух квалификационных группах 6 июля 2016 года. В сектор вышли 26 участниц.

Финал 
Основные соревнования в прыжке в высоту у женщин прошли 7 июля 2016 года. Третий чемпионат Европы подряд сильнейшей стала 37-летняя испанка Рут Бейтиа. Долгое время она шла на третьем месте, по попыткам проигрывая Миреле Демиревой и Айрине Пальшите, однако удачный прыжок на 1,98 м принёс ей победу.

Примечания

Ссылки 
 

прыжки